Аске́рова — фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Аскерова, Гюльтекин Мелик кызы (1960—1992) — советский и азербайджанский офицер, врач, Национальный герой Азербайджана.
 Аскерова, Минаввар Мохбалы кызы (1914—2001) — звеньевая колхоза имени Ленина, Герой Социалистического Труда.
 Аскерова, Салтанат Магамед кызы (род. 1930) — звеньевая колхоза имени Багирова, Герой Социалистического Труда.
 Аскерова, Салатын Азиз кызы (1961—1991) — азербайджанская журналистка, Национальный Герой Азербайджана.
 Аскерова, Роза Касум кызы (род. 1929) — советский и азербайджанский биолог. См. также